Gargoyle (englisches Lehnwort aus  ‚Wasserspeier‘) bezeichnet:
 Wasserspeier (), regenwasserleitende Abtraufe in Form grotesker Skulpturen als architektonisches Element insbesondere gotischer Kathedralen
 Gargoyle (Fabelwesen), ein mythisches Wesen mit Menschengestalt und Fledermausflügeln, das tagsüber zu Stein wird

als zoologischer Name
 Gargoyleosaurus, ein Vogelbeckensaurier aus dem Oberjura

als geographischer Name
 Gargoyle Island, zu Alaska gehörende unbewohnte Insel im Nordpazifik
 Gargoyle Bastion, Landspitze der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Gargoyle Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika
 Gargoyle Turrets, Felssäulen im Viktorialand, Antarktika
als technischer Name
 LBD Gargoyle, US-amerikanische Gleitbombe, siehe McDonnell LBD
 SA-20 Gargoyle, NATO-Bezeichnung für das sowjetische Langstrecken-Boden-Luft-Lenkwaffensystem S-300PM-1
 Gargoyle, eine auf OpenWrt basierende alternative Router-Firmware

als Filmtitel
 Gargoyles – Auf den Schwingen der Gerechtigkeit, eine US-amerikanische Zeichentrickserie (1993–1997) der Walt Disney Company
 Gargoyles, Fernsehfilm (USA, 1972)
 Gargoyles – Der Film, Spielfilm (USA 1995, orig. Gargoyles the Movie: The Heroes Awaken)
 Gargoyles – Flügel des Grauens, Horrorfilm (USA 2004, orig. )
 Gargoyles – Monster aus Stein, Horrorfilm (USA 2007, orig. )
 Gargoyles – Die Brut des Teufels, Horrorfilm (USA/F/CDN 2009, orig. )

Siehe auch:
 Gargoylismus